{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (68201) - || 2001 BP77 || 26 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68202) - || 2001 BM78 || 24 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68203) - || 2001 BC80 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68204) - || 2001 BR80 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68205) - || 2001 CS || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68206) - || 2001 CX2 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68207) - || 2001 CE3 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68208) - || 2001 CX3 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68209) - || 2001 CV6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68210) - || 2001 CQ7 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68211) - || 2001 CH12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68212) - || 2001 CM13 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68213) - || 2001 CA22 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68214) - || 2001 CF23 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68215) - || 2001 CK25 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68216) - || 2001 CV26 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68217) - || 2001 CX26 || 1 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68218) Nealgalt || 2001 CO31 || 12 februari 2001 || Junk Bond || D. Healy
|-
| (68219) - || 2001 CJ38 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68220) - || 2001 CT38 || 13 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68221) - || 2001 CP47 || 12 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68222) - || 2001 CQ47 || 12 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68223) - || 2001 DJ || 16 februari 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (68224) - || 2001 DG11 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68225) - || 2001 DV12 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68226) - || 2001 DM18 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68227) - || 2001 DZ20 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68228) - || 2001 DD22 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68229) - || 2001 DL30 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68230) - || 2001 DT32 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68231) - || 2001 DO33 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68232) - || 2001 DM35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68233) - || 2001 DY35 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68234) - || 2001 DM38 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68235) - || 2001 DV38 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68236) - || 2001 DZ39 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68237) - || 2001 DB40 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68238) - || 2001 DP40 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68239) - || 2001 DB47 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68240) - || 2001 DW55 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68241) - || 2001 DT59 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68242) - || 2001 DW59 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68243) - || 2001 DO60 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68244) - || 2001 DM68 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68245) - || 2001 DQ68 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68246) - || 2001 DS70 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68247) - || 2001 DV70 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68248) - || 2001 DY71 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68249) - || 2001 DY73 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68250) - || 2001 DZ73 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68251) - || 2001 DT75 || 20 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68252) - || 2001 DP89 || 22 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68253) - || 2001 DV97 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68254) - || 2001 DH98 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68255) - || 2001 DP99 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68256) - || 2001 DE100 || 17 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68257) - || 2001 DH100 || 17 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68258) - || 2001 DD103 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68259) - || 2001 DC104 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68260) - || 2001 DV107 || 22 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68261) - || 2001 EU || 2 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68262) - || 2001 EW9 || 4 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68263) - || 2001 EW12 || 14 maart 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (68264) - || 2001 EQ13 || 11 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68265) - || 2001 EK14 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68266) - || 2001 ES14 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68267) - || 2001 EA16 || 4 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68268) - || 2001 EX18 || 14 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68269) - || 2001 EY19 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68270) - || 2001 EA21 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68271) - || 2001 EB21 || 15 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68272) - || 2001 EG24 || 15 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68273) - || 2001 EQ26 || 2 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68274) - || 2001 FJ2 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68275) - || 2001 FE3 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68276) - || 2001 FG3 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68277) - || 2001 FQ3 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68278) - || 2001 FC7 || 18 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68279) - || 2001 FD8 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68280) - || 2001 FR8 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68281) - || 2001 FZ11 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68282) - || 2001 FR14 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68283) - || 2001 FE17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68284) - || 2001 FJ17 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68285) - || 2001 FQ18 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68286) - || 2001 FP22 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68287) - || 2001 FL24 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68288) - || 2001 FH26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68289) - || 2001 FM26 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68290) - || 2001 FT33 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68291) - || 2001 FM36 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68292) - || 2001 FS37 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68293) - || 2001 FF49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68294) - || 2001 FN49 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68295) - || 2001 FY52 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68296) - || 2001 FN75 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68297) - || 2001 FH78 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68298) - || 2001 FC80 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68299) - || 2001 FH82 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68300) - || 2001 FD95 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten